Luca Matranga – presbitero di rito bizantino-greco italiano
 Pietro Matranga – scrittore, paleografo, presbitero di rito bizantino italiano
 Roberto Matranga – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 italiano